Kellogg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Kellogg
 Vernon Myman Lyman Kellogg